2 Win est un film germano-italo-britannique réalisé par Stefano Mordini et dont la sortie est prévue en 2023.

Synopsis 

Lors du championnat du monde des rallyes 1983, la rivalité est intense entre les constructeurs automobiles Audi et Lancia et leurs voitures respectives : l'Audi Quattro et la Lancia Rally 037.

Fiche technique 
 Titre original : 2 Win
 Réalisateur : Stefano Mordini
 Scénario : Filippo Bologna, Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio
 Photographie : Luigi Martinucci
 Costumes : Grazia Materia
 Production : Jeremy Thomas
 Sociétés de production : Lebowski, Recorded Picture Company et Metropolitan Films
 Distribution : 01 Distribution (Italie)
 Pays de production : ,  et 
 Langues originales : anglais, italien, allemand
 Format : couleur
 Genre : drame, sport, biopic
 Date de sortie : 2023

Distribution 
 Daniel Brühl : Roland Gumpert
 Riccardo Scamarcio : Cesare Fiorio
 Volker Bruch : Walter Rörhl
 Gianmaria Martini : Hannu Mikkola
 Gianmarco Genre : Arne Hertz
 Esther Garrel : Michèle Mouton
 Rebecca Busi : Fabrizia Pons
 Gloria Camino

Production 

Le tournage a lieu en Italie (Turin, Sanremo, Rome) et à Athènes

Notes et références

Liens externes 

Film allemand dont la sortie est prévue en 2023
Film britannique dont la sortie est prévue en 2023
Film italien dont la sortie est prévue en 2023
Film biographique sur une personnalité du sport
Film tourné à Athènes
Film tourné en Ligurie
Film tourné à Rome
Film tourné à Turin